Altoparaisense – abitanti di Alto Paraíso (Paraná)
Altoparaisense – abitanti di Alto Paraíso (Rondônia)
Altoparaisense – abitanti di Alto Paraíso de Goiás